Rollé est un patronyme porté par plusieurs personnalités françaises :
Charlotte Rollé-Jacques, compositrice.
Frédéric Rollé, industriel.
William Rollé, karatéka.

Homonymie de patronyme